Temoropia är ett släkte av kräftdjur. Temoropia ingår i familjen Fosshageniidae. 

Temoropia är enda släktet i familjen Fosshageniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Temoropia